Lliga Santa (1495) o Lliga de Venècia, formada pels Estats Pontificis, Venècia, Espanya, Milà i el Sacre Imperi Romanogermànic contra França 
 Lliga Santa (1511), formada pels Estats Pontificis, Venècia, Espanya, Suïssa i Anglaterra contra França
 Lliga Catòlica (1538), formada pels prínceps catòlics alemanys i l'emperador Carles V, contra els protestants de la Lliga Smalkalda 
 Lliga Santa (1571), formada pels Estats Pontificis, Venècia, Espanya, Gènova i altres estats italians contra l'Imperi Otomà
 Santa Lliga de París (1576), formada pels nobles catòlics francesos encapçalats pels Guisa contra els hugonots (protestants francesos)
 Lliga Santa (1594)
 Lliga Catòlica (1609), fundada a Munic, formada pels prínceps catòlics contra els de la Unió Protestant
 Santa Lliga (1683), aliança contra l'Imperi Otomà entre els Habsburg, Polònia, Rússia i Venècia que es va formar el 1683